Georgia Jamboree bezeichnet:

 WSB Georgia Jamboree, eine US-amerikanische Country-Sendung
 WGST Georgia Jamboree, eine Country-Show